Forero puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Apellido 
Forero (apellido)

Personajes 
 Enrique Forero (1942), botánico taxónomo colombiano.